Thierry VII peut désigner :
 Thierry VII de Clèves (1256-1305), comte de Clèves de 1275 à 1305 ;
 Thierry VII de Hollande (?-1203), comte de Hollande de 1190 à 1203.